Wyniki Grand Prix Szwecji 2002, piątej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 2002.

Były to ósme zawody o Wielką Nagrodę Szwecji, a drugie w Sztokholmie.

Lista startowa 
Stawkę 22 stałych uczestników Grand Prix uzupełniło 2 zawodników z dziką kartą (Peter Karlsson i Freddie Eriksson). Kontuzjowanego Scotta Nichollsa zastąpił drugi zawodnik kwalifikowanej rezerwy Piotr Protasiewicz (pierwszy rezerwowy Peter Karlsson wcześniej otrzymał dziką kartę). W nawiasach podano numery stałe.

 (4) Ryan Sullivan (Australia)
 (3) Tomasz Gollob (Polska)
 (9) Mark Loram (Wielka Brytania)
 (20) Andreas Jonsson (Szwecja)
 (1) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (5) Leigh Adams (Australia)
 (2) Jason Crump (Australia)
 (7) Mikael Karlsson (Szwecja)
 (11) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (22) Krzysztof Cegielski (Polska)
 (6) Billy Hamill (Stany Zjednoczone)
 (14) Lukáš Dryml (Czechy)
 (8) Todd Wiltshire (Australia)
 (16) Andy Smith (Wielka Brytania)
 (12) Nicki Pedersen (Dania)
 (17) Rune Holta (Norwegia)
 (13) Scott Nicholls (Wielka Brytania) (26) Piotr Protasiewicz (Polska)
 (21) Sebastian Ułamek (Polska)
 (10) Niklas Klingberg (Szwecja)
 (19) Grzegorz Walasek (Polska)
 (18) Matej Ferjan (Słowenia)
 (15) Carl Stonehewer (Wielka Brytania)
 (23) Peter Karlsson (Szwecja)
 (24) Freddie Eriksson (Szwecja)

Wyniki

Klasyfikacja przejściowa 

Szwecja
2002
2002 w Szwecji